Personen
 David Stämpfli (1990-), Zwitsers hockeyspeler
 Edward Staempfli (1908-2002), Zwitsers componist, dirigent en pianist
 Emma Stämpfli-Studer (1848-1930),  Zwitserse onderneemster en pionier in de oprichting van kinderdagverblijven
 Jakob Stämpfli (1820-1879), Zwitsers politicus, jurist en journalist, lid van de Bondsraad
 Jakob Stämpfli (uitgever) (1922-2013), Zwitsers uitgever
 Jakob Stämpfli (musicus) (1934-2014), Zwitsers musicus
 Karl Stämpfli (1844-1894), Zwitsers ondernemer en politicus
 Peter Stämpfli (1937-), Zwitsers schilder
 Robert Stämpfli (1914-2002), Zwitsers fysioloog
 Rudolf Stämpfli (1955-), Zwitsers ondernemer
 Regula Stämpfli (1962-), Zwitserse historica en politicologe
 Wallay Staempfli (1933-), Zwitserse sopraan

Overige
 Stämpfli (uitgeverij), een Zwitserse uitgeverij

Zwitserse achternaam